Noda bezeichnet:

 Noda (Chiba), eine Stadt in der japanischen Präfektur Chiba
 Noda (Iwate), ein Dorf in der japanischen Präfektur Iwate
 Noda (Kagoshima), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Kagoshima (eingemeindet nach Izumi (Kagoshima))
 den früheren Namen des heute russischen Tschechow (Sachalin)

Noda ist der Familienname folgender Personen:

 Akemi Noda (* 1969), japanische Fußballspielerin
 Akihiro Noda (* 1988), japanischer Fußballspieler

 Noda Hideo (1908–1939), japanischer Maler
 Hiroki Noda (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kazusa Noda (* 1973), japanischer Politiker
 Kenye Noda, mikronesische Kanutin
 Noda Kōgo (1893–1968), japanischer Drehbuchautor und Dramatiker
 Kōji Noda (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Kyōhei Noda (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Noda Kyūho (1879–1971), japanischer Maler
 Ryō Noda (* 1948), japanischer Komponist und Saxophonist
 Ryūnosuke Noda (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Satoru Noda (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Seiko Noda (* 1960), japanische Politikerin
 Takeshi Noda (* 1941), japanischer Politiker
 Tatsuki Noda (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Noda Uichi (1903–1997), japanischer Politiker
 Yōjirō Noda (* 1985), japanischer Rockmusiker, Musikproduzent und Schauspieler
 Yoshihiko Noda (* 1957), japanischer Politiker und Parteifunktionär (DJP)